Țigănești  heißen folgende geographische Objekte:

 Țigănești (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman, Rumänien

 Țigănești (Strășeni), Dorf im Rajon Strășeni, Republik Moldau
 Țigănești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș, Rumänien 
 Țigănești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău, Rumänien
 Țigănești (Galați), Dorf im Kreis Galați, Rumänien
 Țigănești (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov, Rumänien